Меда́ль «Защи́тнику Отчи́зны» () — государственная награда Украины, учреждённая Указом Президента Украины № 1299/99 от 8 октября 1999 года, в ознаменование 55-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, за проявленные личное мужество и отвагу защитников Отчизны.

История награды 
 8 октября 1999 года Указом Президента Украины Л. Д. Кучмы № 1299/99 учреждён знак отличия Президента Украины — медаль «Защитнику Отчизны». Тем же Указом были утверждены Положение про знак отличия и описание медали.
 16 марта 2000 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О государственных наградах Украины», которым была установлена государственная награда Украины — медаль «Защитнику Отчизны». Законом было предусмотрено, что его действие распространяется на правоотношения, связанные с награждением лиц, удостоенных знаков отличия Президента Украины. Президенту было рекомендовано привести свои решения в соответствие с принятым Законом.
 30 января 2015 года Указом Президента Украины П. А. Порошенко утверждено новое положение о медали и её внешний вид. Этим же указом отменён указ Президента от 8 октября 1999 года № 1299/99

Награждение ветеранов 
Указом Президента Украины Л. Д. Кучмы № 1329/99 от 14 октября 1999 года в ознаменование 55-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков, за мужество и самоотверженность, проявленные в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов было постановлено наградить знаком отличия Президента Украины — медалью «Защитнику Отчизны»:
 ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие Закона Украины «Про статус ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», проживающих на Украине;
 граждан других стран, которые принимали участие в освобождении Украины от фашистских захватчиков.

Правила награждения до 2015 года 

Согласно Положению медалью «Защитнику Отчизны» награждаются:
 ветераны войны
 лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», проживающие на территории Украины
 граждане других государств, принимавшие участие в освобождении Украины от фашистских захватчиков
 другие граждане Украины за личное мужество и отвагу, проявленные при защите государственных интересов, укрепление обороноспособности и безопасности Украины

Дубликат медали взамен утерянной не выдается. Дубликат может быть выдан в порядке исключения, при условии, если награждённый не смог предотвратить утерю медали. Награждение медалью «Защитнику Отчизны» может быть проведено посмертно.

Вместе с медалью «Защитнику Отчизны» награждённому вручается удостоверение установленного образца.

Правила награждения с 2015 года 
Указом Президента Украины № 41/2015 утверждено новое положение о медали.

Медалью награждаются:
 ветераны войны, лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты»,
 лица, которые принимали участие в освобождении Украины от фашистских захватчиков,
 другие граждане Украины за проявленные в защите государственных интересов личные мужество и отвагу, укрепление обороноспособности и безопасности Украины.

Медалью могут быть награждены граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства. Награждение производится указом Президента Украины.

Награждение может быть проведено посмертно.

Описание медали до 2015 года 
Медаль изготовляется из латуни, имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали изображён щит, меч и полувенок из лавровых и дубовых листьев. На щите — контуры государственной границы Украины и надпись «Україна». В верхней части медали по кругу надпись «Захиснику Вітчизни». Все изображения рельефные. Медаль обрамлена бортиком. На оборотной стороне медали — изображение лавровой ветвей.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой синей шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. По середине ленты расположены пять полосок, три чёрные и две оранжевые. Крайние чёрные полоски обрамлены узкими оранжевыми полосками. По краям лента обрамлена узкими жёлтыми полосками.

Описание медали с 2015 года 
Указом Президента Украины № 41/2015 утверждено новое описание медали.

Медаль изготавливается из латуни и имеет форму обрамленного бортиком круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали в центре изображен щит, наложенный на меч. На щите — контуры государственной границы Украины и надпись «Україна».

В левой верхней части медали — по кругу надпись «Захиснику Вітчизни», в правой нижней части — изображение лавровой и дубовой ветвей.

На оборотной стороне медали в центре — изображение лавровой ветви.

Все изображения и надписи рельефные.

С помощью кольца с ушком медаль соединяется с прямоугольной колодкой (высота — 42 мм, ширина — 28 мм), обтянутой шёлковой, шириной 28 мм, муаровой лентой синего цвета, с двумя продольными полосками жёлтого цвета (по 2 мм каждая) на расстоянии 2 мм от краев и далее — двумя полосками серого цвета (по 5 мм каждая). В нижней части колодки — тонкая металлическая фигурная скобка с закругленным выступлением и отверстием посередине. На обратной стороне колодки — застежка для прикрепления медали к одежде.

Планка медали представляет собой прямоугольную металлическую пластинку, обтянутую лентой, как на колодке медали. Размер планки: высота — 12 мм, ширина − 28 мм.

Порядок ношения 
Медаль «Защитнику Отчизны» носится на левой стороне груди после медали «За безупречную службу» І, ІІ, ІІІ степени.

Перевод названия награды 
На сайте Президента Украины используются разные варианты перевода украинского названия медаль «Захиснику Вітчизни» на русский язык: медаль «Защитнику Отчизны» и медаль «Защитнику Отечества».

См. также 
Награды Украины

Примечания

Ссылки 
 Закон України «Про державні нагороди України»
 Указ Президента України «Про встановлення відзнаки Президента України — медалі „Захиснику Вітчизни“»
 Указ Президента України № 1329/99 від 14 жовтня 1999 року «Про нагородження відзнаками Президента України ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років»
 Державна нагорода України — Медаль «Захиснику Вітчизни»
 Медаль «Захиснику Вітчизни»

Защитнику Отчизны